Hámos László (1847–1914) főispán, országgyűlési képviselő
 Hámos László (1951–2019) amerikai magyar emberjogi aktivista, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány társalapítója és elnöke